Юрий Юрьевич Цветковский ( — ) —  общественный и культурный деятель, преподаватель истории искусств и русской словесности, директор Варшавского 7-ми классного коммерческого училища 1900-1907, профессор и директор Александровского коммерческого училища в Москве 1907-1913.

Биография 
Происходил из дворян. Родился 5 апреля (24 марта по старому стилю) 1843 года в семье майора Егора (Георгия) Сампсоновича Цветковского (православного вероисповедания) и Людвики Францевны Цветковской (католического вероисповедания). Место рождения село Дубиевка (Черкасская область).

В 1865 окончил университет св. Владимира в Киеве , историко – филологический факультет. В 1869, 1871 и 1872 годах для приготовления к профессорскому званию на кафедре теории и истории изящных искусств (Греция, Рим) был командирован в Берлин от Университета св. Владимира.

В начале 1860-х годов Ю.Ю.Цветковский был одним из основателей организации «Громада». Принимал живейшее участие в «Юго-западном отделе русского географического общества». С 1868 был преподавателем истории и словесности в Киевской военной гимназии св. Владимира. Также преподавал в Владимирском Киевском кадетском корпусе. Был фактическим редактором политической, ученой и литературной газеты «Киевский Телеграф» в последние годы ее существования до ее закрытия в 1876 году.  Жил на Афанасьевской улице в Киеве.

После 1880 года преподавал в Петербурге в течение 20-ти лет сначала в кадетских корпусах, позже в академии генерального штаба и пажеском корпусе, на женских педагогических курсах, в учительском институте, Петровском коммерческом училище и многих других учебных заведениях.

В Петербурге жил на Мытнинской набережной.

В 1900 году Варшавское купеческое общество, открывая коммерческое училище и школу, пригласило Юрия Юрьевича директором училищ (в частности директором Варшавского 7-ми классного коммерческого училища).

С 1907 по 1913 Юрий Юрьевич был профессором и директором Александровского коммерческого училища в Москве. Руководил и другими учебными заведениями, основанными московским биржевым обществом: мужской торговой школой Императора Александра III, женским Николаевским коммерческим училищем и женской торговой школой императора Николая II.

Особняк Юрия Юрьевича в Москве находился в Бабушкином переулке (недалеко от Александровского коммерческого училища). Позже на месте особняка было построено здание Московского государственного университета инженерной экологии.

Переписывался и общался с В.И.Вернадским, П.И.Чайковским, Л.Н.Толстым. 

В составе архивных фондов, хранящихся в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского, представлены письма Ю.Ю. Цветковского к В.С. Иконникову, И.В. Лучицкому, П.Г. Житецкому, Ю.А. Галабутскому, А.И. Степовичу, Е.К Трегубову, критическая заметка М.М. Могилянского, посвященная памяти Ю.Ю. Цветковского, а также сопроводительное письмо М.М. Могилянского в газету "Рада". 

Скончался Юрий Юрьевич 19 августа (6 авг. по старому стилю) 1913 Москва. Отпевание в Никитской церкви (Ивановский сорок) на Старо-Басманной ул.. Погребение 9 авг. (по старому стилю) на кладбище Алексеевского женского монастыря, которое к концу 1930-х годов было ликвидировано.

Семья 
Юрий Юрьевич был дважды женат.

Дети от первого брака: Юрий (~1877-~1952), Константин (~1879) - инженер путей сообщения, Николай (20.05.1884 - 06.09.1938) - преподаватель зоологии, Людмила, Мария.

Во втором браке с Евдокией Ивановной Лебедевой родился сын Владимир (13.02. (31.01.) 1904 - 25.05.1987) - преподаватель, доцент на кафедре экономики в Московском Приборостроительном Техникуме (МПТ) 1956-1980 и в МВТУ им. Н.Э.Баумана 1960-1967.

Литература 

 «Русские ведомости» 9 авг. 1913 г., № 183.
 А.Хатченко Отдельный оттиск из журнала «Украинская Жизнь» № 7-8, 1913 г.
 Поездка Юрия Юрьевича Цветковского в Берлин: Центральный Государственный Исторический Архив Санкт-Петербурга (ЦГИА): Фонд 733 опись 141 дело 169
 Цветковский Юрий Юрьевич , Никлевский Ф.Ф. «Варшавское 7-классн. коммерческое училище за первые два года его существования : (1900-1 и 1901-2 учебный год)», выходные данные ценз. 1903.
 В.А.Жданов «П.И.Чайковский, С.И.Танеев. Письма», письмо П.И.Чайковского к Н.Г.Конради, Майданово, 1 июля 1885 г. – упоминание о Ю.Ю.Цветковском.
 Действующие научные системы РАН. Архив академика В.И.Вернадского, фонд 518, опись 3, дело № 1766 – письмо Ю.Ю.Цветковского к В.И.Вернадскому, 1909, Москва.
 Запись о смерти в метрической книге в Центральном Историческом Архиве Москвы (ЦИАМ): фонд 2122, опись 2, дело 107, страница 401 (оборот) и 402

Ссылки 

 Фотографии и документы Ю.Ю. Цветковского

__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__
__ИНДЕКС__
Александровское коммерческое училище
Педагоги
Основатели и руководители образовательных учреждений
Общественные деятели Российской империи
Общественные деятели по алфавиту
Общественные деятели XX века
Искусствоведы XX века
Педагоги XX века
Педагоги XIX века
Активисты
Общественные деятели Украины
Учёные XIX века
Искусствоведы XIX века
Педагоги по алфавиту
Преподаватели Александровского коммерческого училища
Выпускники Императорского университета Святого Владимира
Члены Русского географического общества до 1917 года
Выпускники историко-филологического факультета Киевского университета Св. Владимира
Публицисты Российской империи
Публицисты по алфавиту
Публицисты Украины
Искусствоведы Российской империи
Искусствоведы России
Искусствоведы по алфавиту
Педагоги Российской империи
Педагоги России
Педагоги Украины
Искусствоведы Украины
Педагоги Польши